Die Abkürzung KJÖ steht für
 Katholische Jugend Österreich, die Jugendorganisation der römisch-katholischen Kirche in Österreich
 Kommunistische Jugend Österreichs, eine kommunistische österreichische Jugendorganisation

Abkürzung